For God and Country kan avse:

 Zeitgeist (musikalbum)– en sång inspelad av Smashing Pumpkins
For God and Country (musikalbum) – ett musikalbum av Dolly Parton